September, de negende maand van het jaar

Film
 September (1984), een Chinese film uit 1984
 September (1987), een Amerikaanse dramafilm uit 1987 van Woody Allen
 September (2003), een Duitse film uit 2003
 September Film, een filmdistributiemaatschappij

Muziek
 September (Earth, Wind & Fire), een lied van Earth Wind & Fire
 September (zangeres), een Zweedse zangeres
 September (band), een Nederlandse band uit 1970/1971
 September (Hurum), een gedicht van de hand van Hans Vilhelm Kaalund, met toonzetting van Alf Hurum